El término habilidad puede referirse a diferentes conceptos:

 Habilidades en el ámbito cognitivo
 Habilidad, capacidad para ejecutar con éxito una acción o tarea;
 Habilidad intelectual, toda habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del sujeto.
 Competencia (aprendizaje) o habilidad para aprender una materia concreta con un objetivo determinado. 
 Habilidad como una destacada aptitud innata o desarrollada para determinada actividad. Esto también se conoce como talento.
 Habilidades emocionales, capacidad para conocerse a uno mismo y actuar en consecuencia, un concepto cercano al de la inteligencia emocional.
 Habilidades en el ámbito profesional
 Habilidades blandas (también conocidas como competencias blandas o el término inglés soft skills), las relacionadas con comportamientos, actitudes y valores del trabajador.
 Habilidades de información, las que necesitan los profesionales de Ciencias de la Información, Biblioteconomía e investigadores para aprovechar en su trabajo la ingente información disponible en la sociedad de la información. Pueden considerarse un nivel superior del alfabetismo informacional.
 Habilidades del siglo XXI, las identificadas como necesarias para tener éxito en el trabajo y la sociedad del .
 Habilidades digitales (también conocidas como competencias digitales), todas aquellas requeridas para manejar tecnologías de la información y la comunicación,  dispositivos digitales y programas de ordenador.
 Habilidades duras o habilidades técnicas, las referidas a los conocimientos técnicos o académicos específicos para desempeñar un determinado trabajo.
 Habilidades gerenciales, aquellas necesarias para la gestión de un proyecto, una empresa, la organización de una actividad, etc.
 Habilidades laborales (también conocidas como habilidades profesionales o competencias laborales), las necesarias para llevar a cabo exitosamente una determinada actividad laboral.
 Habilidades psicoanalíticas, capacidades de psicoanalizar de un especialista, sea este psicólogo, psiquiatra o similar.
 Habilidades en el ámbito social
 Habilidades sociales (también denominadas habilidades interpersonales), las que facilitan a un individuo interactuar y comunicarse con otras personas.
 Habilidades de comunicación (o comunicativas), capacidades de una persona para recibir información, elaborarla y transmitirla a otros individuos. 
 Habilidades para la vida,  las que necesita una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias de la vida diaria.
 Habilidades en el ámbito de los juegos
 Habilidad (juegos de rol), cada una de las capacidades que los personajes de los juegos de rol tienen para realizar acciones en el curso de una sesión de juego.

Enlaces externos